Champa (Chhattisgarh) ciutat de l'Índia
 Champa, regne, vegeu Txampa
 Champa (zamindari), estat zamindari de les Províncies Centrals